Tyrrell 003 je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko sta z njim dirkala François Cevert in Jackie Stewart. V sezoni 1971 je Jackie Stewart dosegel šest zmag in konstruktorski naslov prvaka, še z eno zmago Ceverta pa je Tyrrell osvojil tudi konstruktorski naslov. V naslednji sezoni 1972 je Jackie Stewart dosegel štiri zmage, moštvo pa je zasedlo drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu. Skupno je Tyrrell 003 nastopil na 28-ih dirkah, dosegel enajst zmag, osem najboljših štartnih položajev in sedem najhitrejših krogov.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

‎

003
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1971
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1972